Jon Cooper ist der Name folgender Personen:

* Jon Cooper (Eishockeytrainer) (* 1967), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeytrainer
 Jon Cooper (Footballspieler) (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 John Cooper